De Jonge oder DeJonge ist der Familienname folgender Personen:

 Bonifacius Cornelis de Jonge (1875–1958), niederländischer Politiker
 Ernst de Jonge (1914–1944), niederländischer Widerstandskämpfer und Ruderer
 Freek de Jonge (* 1944), niederländischer Comedian
 Gerhard de Jonge (1875–1945), deutscher Professor für Eisenbahnbau
 Henk de Jonge (* 1943), niederländischer Pianist und Perkussionist
 Henk Jan de Jonge (* 1943), niederländischer Theologe (Neutestamentler)  
 Hugo de Jonge (* 1977), niederländischer Politiker
 Jan de Jonge (* 1963), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Johan Antonie de Jonge (1864–1927), niederländischer Anwalt, Maler und Zeichner
 Johan Karel Jakob de Jonge (1828–1880), niederländischer Historiker und Sohn Johannes Cornelis de Jonges
 Johann de Jonge (1873–1943), deutscher Architekt
 Johannes Cornelis de Jonge (1793–1853), niederländischer Geschichtsschreiber und Vater Johann Karel Jacob de Jonges
 Maarten de Jonge (* 1985), niederländischer Radrennfahrer
 Marc de Jonge (1949–1996), französischer Schauspieler
 Marinus de Jonge (1925–2016), niederländischer Theologe (Neutestamentler)  
 Mark de Jonge (* 1984), kanadischer Kanute
 Martin de Jonge (* 1981), niederländisch-österreichischer Badmintonspieler
 Olivia DeJonge (* 1998), australische Schauspielerin

Siehe auch:
 Jong
 Jonghe
 Yonge